Nadym (rivier), een rivier in het Russische autonome district Jamalië in West-Siberië
 Nadym (stad), een stad aan deze rivier
Luchthaven Nadym, de luchthaven van de stad Nadym

Zie ook
District Nadymski, de ommelanden van Nadym. De stad wordt niet tot het district gerekend maar is er wel het bestuurlijk centrum van.